Chambersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chambersville (Arkansas)
 Chambersville (Delaware)
 Chambersville (Pennsylvania)
 Chambersville (Texas)